Wetmore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wetmore House (Piedmont, Kalifornien), NRHP-ID 78000653
 Wetmore House (Warren, Pennsylvania), NRHP-ID 75001672